Свéтлый путь — многозначный термин:

В СССР название «Светлый путь» считалось позитивным, подразумевая путь в светлое коммунистическое будущее. Его нередко давали  сельскохозяйственным организациям (колхозам и совхозам).

Фильмы 
 «Светлый путь» — советский фильм 1940 года.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Светлый Путь — деревня в Минском районе Минской области.

Россия 
 Светлый Путь — посёлок в Аннинском районе Воронежской области.
 Светлый Путь — посёлок в Торбеевском районе Мордовии.
 Светлый Путь — посёлок в Белинском районе Пензенской области.

См. также 
 Светлый Путь Ленина, Путь Ленина, Ленинский Путь и Красный Путь — распространённые в СССР названия населённых пунктов с тем же смыслом. 
 Коммунистическая партия Перу — Сияющий путь — перуанская маоистская организация, перешедшая к вооружённой партизанской борьбе.
 Акжол ( — Светлый путь)

Примечания